

Persone
 Alberto Frigeri (1915–...) – calciatore italiano
 Francesco Frigeri (1954) – scenografo italiano
 Lanfranco Frigeri (1920-2019) – pittore e scultore italiano
 Maria Clotilde Frigeri, più nota come Jenny Luna (1931) – cantante italiana di musica leggera
 Romano Frigeri (1936-2006) – calciatore italiano

Altro
 11801 Frigeri – asteroide della fascia principale
 Negozio Frigeri – edificio di Catania